Kierownik administracyjno-gospodarczy – stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu
 Kierownik budowy – zarządzający budową
 Kierownik bezpieczeństwa – odpowiada za bezpieczeństwo
 Kierownik duchowy – kapłan - opiekun
 Kierownik drużyny – szkoleniowiec
 Kierownik działu badawczo-rozwojowego – tytuł zawodowy
 Kierownik działu finansowego i administracyjnego – tytuł zawodowy
 Kierownik działu informatyki – tytuł zawodowy
 Kierownik działu marketingu i sprzedaży – tytuł zawodowy
 Kierownik działu osobowego i działów pokrewnych – tytuł zawodowy
 Kierownik działu reklamy, promocji i działów pokrewnych – tytuł zawodowy
 Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji – tytuł zawodowy
 Kierownik jednostki – zarządzający przedsiębiorstwem
 Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w budownictwie – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym – tytuł zawodowy
 Kierownik małego przedsiębiorstwa w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie – tytuł zawodowy
 Kierownik muzyczny – aranżer przedstawienia muzycznego
 Kierownik planu – tytuł zawodowy
 Kierownik pociągu – tytuł zawodowy lub stanowisko pracy
 Kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej – tytuł zawodowy
 Kierownik statku w żegludze śródlądowej – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gospodarce magazynowej, transporcie i łączności – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w handlu hurtowym i detalicznym – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach obsługi biznesu – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przemyśle przetwórczym – tytuł zawodowy
 Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybołówstwie – tytuł zawodowy

Zobacz też 

 menedżer
 dyrektor